Чемпіонат Польщі з футболу 1949  — проводився у 1949 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Підсумкова таблиця 

І = матчі; О = набрані очки; В = перемоги; Н = нічиї; П = поразки; МЗ = забиті м'ячі; МП = пропущені м'ячі

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1949
Польща
1949 у Польщі